Aigrefeuille kan avse:

Geografi 
 Aigrefeuille, Haute-Garonne – Haute-Garonne
 Aigrefeuille-d'Aunis – Charente-Maritime
 Aigrefeuille-sur-Maine – Loire-Atlantique
 Sainte-Foy-d'Aigrefeuille – Haute-Garonne
 Saint-Sébastien-d'Aigrefeuille – Gard